УГА — аббревиатура:
 УГА — Украинская галицкая армия.
 УГА — управление гражданской авиации, территориальное подразделение Министерства гражданской авиации СССР.